Engenthal ist der Ortsname von

 Engenthal (Elfershausen), Ortsteil des Marktes Elfershausen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Engenthal (Hartenstein), Ortsteil der Gemeinde Hartenstein, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Engenthal (Elsass), Teilgemeinde von Wangenbourg-Engenthal im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Engenthal (Kreis Sibiu) als amtlicher deutscher Ortsname für Mighindoala in Siebenbürgen, Rumänien.